Schouten ist der Familienname folgender Personen:

 Ank Bijleveld-Schouten (* 1962), niederländische Politikerin
 Antoine Schouten (* 1946), kanadischer Feldhockeyspieler
 Bart Schouten (* 1967), niederländischer Eisschnelllauf-Trainer
 Carola Schouten (* 1977), niederländische Politikerin
 Casey Adam Schouten (* 1994), kanadischer Volleyballspieler
 Esther Schouten (* 1977), niederländische Profiboxerin
 Henk Schouten (1932–2018), niederländischer Fußballspieler
 Irene Schouten (* 1992), niederländische Eisschnellläuferin und Speedskaterin

 Johan Schouten (1910–1989), niederländischer Ringer
 Joost Schouten († 1644), niederländischer Kaufmann und Diplomat, Namensgeber der Schouten-Insel (siehe unten)
 Marcel Schouten (* 1992), niederländischer Freiwasserschwimmer
 Peter Schouten, australischer Künstler und Illustrator
 Simon Schouten (* 1990), niederländischer Eisschnellläufer
 Tristan Schouten (* 1982), US-amerikanischer Cyclocross-Fahrer
 Willem Cornelisz Schouten (~1580–1625), holländischer Seefahrer
 Wim Schouten (1878–1941), niederländischer Segler
 Wouter Schouten (auch Walter oder Walther; 1638–1704), niederländischer Schiffsarzt und Angestellter der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC)

Schouten bezeichnet:
 Schouten-Inseln, indonesische Inselgruppe
 Schouten-Insel, australische Insel
 Schouten-Inseln, früherer Name der Le-Maire-Inseln